Klerr ist der Familienname folgender Personen: 

 Johann Baptist Klerr (1830–1875), österreichischer Kapellmeister und Komponist 
 Ludwig Klerr (1826–1882), österreichischer Kapellmeister und Komponist

Siehe auch: Klär, Cler, Clair, Clare, Glare